Soulages kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Soulages, Cantal, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Soulages-Bonneval, departementet Aveyron i regionen Occitanien,